Думата спирàла може да се ползва със следните няколко значения:

 Спирала – равнинна математическа крива
 Спирала – козметичен продукт за мигли
 Спирала – вътрематочно средство за контрацепция
 „Спирала“ - роман на Атанас Наковски